«Неуловимый Ян» — советский художественный фильм о борьбе чехословацких патриотов против гитлеровских захватчиков в годы фашистской оккупации.

Сюжет 
Обеспечив себя поддельными документами, бывший студент Пражского университета Ян Смудек, побывавший в концентрационном лагере, разъезжает по дорогам Чехии в комфортабельном автомобиле. Каждое укромное место Ян использует для того, чтобы вести радиопередачи, призывающие народ к активной борьбе с фашизмом. Ежедневно ровно в 12 часов радио передаёт в эфир правду о Советском Союзе. Гитлеровские ищейки сбиваются с ног в погоне за неуловимым патриотом, но каждый раз, когда ему угрожает, казалось бы, неминуемая гибель, на помощь приходят простые люди.

В ролях 
 Евгений Самойлов — Ян Смудек
 Евгения Гаркуша — Мильча
 Юрий Алексеев-Месхиев — Ярослав
 Георгий Давиташвили — профессор
 Константин Добжинский — Драбек
 Котэ Даушвили — агент гестапо (нет в титрах)
 Сергей Евлахишвили — студент (нет в титрах)
 Анатолий Смиранин — немецкий офицер (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Сценаристы: Александр Столпер, Ольга Зив.
 Режиссёры: Исидор Анненский, Владимир Петров
 Операторы: Анатолий Головня ,Тамара Лобова
 Композитор: Андрей Баланчивадзе

Технические данные 
 Чёрно-белый, звуковой

История создания 
Картина снималась в Тбилиси в период эвакуации всех творческих работников кино из Москвы и Ленинграда. Необходимостью предоставить работу максимально возможному числу мастеров экрана, находящихся в эвакуации и объясняется последовательное или одновременное участие в создании фильма сразу нескольких известных кинематографистов.

Сюжет фильма основан на действительных событиях Второй мировой войны.

Повторная редакция фильма — 1965 г.

Примечания

Ссылки 
 Обзор DVD и Информация о фильме на vObzor.com
 КИНО-ТЕАТР.ru
  Киноканал «Классика кино»
  «Важнейшее из искусств».Телепередача гл.искусствоведа Госфильмофонда РФ

Фильмы СССР 1943 года
Фильмы Тбилисской киностудии
Приключенческие фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы о Второй мировой войне